San Antonio la Esperanza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Antonio la Esperanza, Morelos, Jantetelco, 
 San Antonio la Esperanza, Chiapas, Las Margaritas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar